Гран-при Бельгии 1991 года — одиннадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа Бельгия. Соревнования состоялись 25 августа 1991 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг установил Роберто Морено — 1:55,161. Это его единственный лучший круг в карьере.
 Состоялся дебют Михаэля Шумахера, который провёл свою первую и последнюю свою гонку за команду Джордан.

Ссылки 
 
 
 
 Отчёт о гонке на f1news.ru

Гран-при Бельгии
Август 1991 года